Henkerturm steht für
Henkerturm (Nürnberg)
Henkerturm (Sarlat-la-Canéda), Frankreich
Siehe auch
Henkertürmchen